Курба́н-байра́м или ’Ид аль-адха ( — пра́здник жертвоприноше́ния) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.

Происхождение 

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын — Исмаил. В противоположность исламскому преданию, в Библии (Таурате) фигурирует другой сын Ибрахима Исхак (Исаак). Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать сына. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака (Исаака)

Название 
.

В мусульманской традиции курбаном именуется всё то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.

Контекст 
.

Об обряде 
См. также статью в Викицитатнике

 Мухаммед сказал: «Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо, и если придется убивать, то убивайте хорошим способом, и когда будете резать животное, то делайте это наилучшим образом. И пусть каждый из вас, как следует наточит свой нож, и пусть избавит животное от мучения».
 Мухаммед сказал: «Не дозволено приносить в качестве Жертвоприношения четыре типа животных: одноглазое животное, изъян которого очевиден; больное животное, болезнь которого очевидна; хромое животное, хромота которого очевидна; истощённое животное, слабость которого очевидна».
 Мухаммед сказал: «А что касается твоего Жертвоприношения, то великая награда за это припасена для тебя у твоего Господа!»
 Мухаммед сказал: «О люди! Для одной семьи раз в году необходимо совершить жертвоприношения Удхия и Атира».
 Джабир ибн Абдуллах рассказывал: «Я совершил праздничную молитву с посланником Аллаха ﷺ в день жертвоприношения, и после её завершения он привёл барана и принёс его в жертву, сказав: „С именем Аллаха, Аллах велик! О Аллах, это от меня и от тех, из числа моей общины, кто не совершил жертвоприношения“».
 Ибн Аббас рассказывал: «Однажды посланник Аллаха ﷺ проходил мимо человека, который точил свой нож, поставив ногу на морду овцы, тогда как она смотрела на него. Пророк ﷺ спросил этого человека: „Почему ты не наточил свой нож до того, как повалить её на землю?! Неужели ты хочешь умертвить её дважды?!“».

Даты праздника 

Мусульманский календарь состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.

Конкретная дата празднования Курбан-байрама зависит от местных обычаев: большинство стран следуют дате, установленной Верховным судом Саудовской Аравии, а она вычисляется в зависимости от того, видна ли Луна на небе незадолго до этого. В Бангладеш, Индии и Пакистане саудовское решение не принимается, наблюдение Луны производят независимо, из-за чего в некоторые годы празднование Курбан-байрама там проводится в другой день (в 2017 году — на день позже, чем в остальном мире).

День перед Курбан-байрамом называется День Арафат. В этот день паломники, совершающие хадж, находятся в долине Арафат. Для всех мусульман, кроме паломников, желательно в этот день поститься.

Празднование 

При праздновании Курбан-байрама мусульманам следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду. Они произносят праздничный такбир словами: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ля илаха илля Ллаху ва-Ллаху акбар, Аллаху акбар ва-ли-Ллахи-ль-хьамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар кабиран ва-льхамду-ли-Ллахи касьиран ва-субхьана-Ллахи букратан ва-асъила». Такбир следует повторять во время утренней прогулки к мечети.

В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Она обычно начинается с прославления Аллаха и Мухаммеда, затем разъясняется происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения. Опытный имам-хатыб часто облекает проповедь в форму рифмованной прозы.

Жертва 

Жертвой может быть баран и овца. Жертве должно быть не менее полугода, она должна быть здорова и не иметь никаких недостатков. Если позволяют средства, то желательно принести в жертву одну овцу или барана за человека — не более чем от семи человек, но также можно принести в жертву одну овцу за всю семью. Обычай допускает принесение жертвы за усопших, если они завещали сделать это. От одной семьи производится заклание одного барашка.

Обычно шкуры жертвенных животных отдаются в мечеть. Мясо варят и съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой мусульманин, во главе стола обычно бывает имам. В праздник жертвоприношения следует обязательно отведать разнообразные изысканные мясные блюда, которые готовятся в различных странах, в соответствии с местными вкусами, применяя различные специи и ароматизаторы; большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а также приготовлению многочисленных сладостей. Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты родным и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.

Мухаммед призывал мусульман к совершению жертвоприношения. Аиша передала слова Мухаммеда: «Более любимое дело человека для Аллаха в день жертвоприношения — это принесение жертвы. В день Суда жертвенное животное будет на чаше добрых дел со своими рогами, шерстью и копытами. Кровь, пролитая в этот день, достигает своего места пред Аллахом, прежде чем она достигнет земли. Так очищайте ею ваши души».

Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннего утра. С рассветом мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде желательно совершить ритуальное омовение-гусль, надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончании утренней молитвы верующие возвращаются домой. Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведённую площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу).

После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это.

Над жертвой любой рядовой мусульманин может произнести краткую формулу: «Бисмиллах, Аллах Акбар», то есть «Во имя Аллаха, Аллах велик!» Прежде чем барана режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки.

В жертву можно принести барана, который достиг семи месяцев (по шафиитскому мазхабу — полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, верблюда, достигшего полных пяти лет. Желательно, чтобы жертвенное животное было жирным, большим и красивым. В нём не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество мяса. Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных, а также таких животных, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха. Желательно использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом.

Также Ибн Аббас рассказывал о жертвоприношении Мухаммеда: «Треть он оставлял для семьи, треть на угощение бедных соседей, и треть раздавал тем, кто просил». Ибн Умар говорил: «Жертвоприношения и подарки — треть для тебя, треть для семьи, треть для бедных».

Нельзя расплачиваться с мясником, который резал жертвенное животное, мясом. Однако можно дать ему часть мяса, если он беден, или подарить — но только не в качестве оплаты. Тот, кто принёс жертвоприношение, не может ничего продать из жертвенного животного — ни мяса, ни шкуры, но он может пользоваться шкурой и другими её частями.

Жертва приносится сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня (по ханафитскому мазхабу) или четвёртого дня (по шафиитскому мазхабу). Наилучшим днём для жертвоприношения считается первый день.

Выходные и праздничные дни 
В странах, где ислам является государственной религией, Курбан-байрам — праздничный день, его отмечают 4—5 дней, в Турции и Катаре — 10 дней, в Саудовской Аравии — две недели. В Гане, Нигерии, Уганде и Узбекистане Курбан-байрам празднуют три дня.

Курбан-байрам — официально праздничный день в республиках РФ: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня. С 2014 года российские военнослужащие-мусульмане, не находящиеся на боевом дежурстве, могут получить специальный выходной для посещения мечети в Курбан-байрам.

Также государственным праздником он является в Крыму.

Поздравления 

В день жертвоприношения принято ходить в гости и поздравлять друг друга с праздником. Мусульмане традиционно поздравляют друг друга с праздниками следующими словами:
 'Ид мубарак () — Благословенен праздник!
 'Иду-кум мубарак () — Да будет благословенен ваш праздник!
 'Ид аль-Адъхьа мубарак () — Благословенен праздник жертвоприношения!
 Такъаббаля-Ллаху минна ва-мин-кум () — Да примет Аллах от нас и от вас!
 Такъаббаля-Ллаху минна ва-мин-кум съалихьу ль-а’маль () — Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела!

Протесты против проведения праздника 
В последнее время празднование Курбан-байрама в некоторых немусульманских странах вызывает негативное отношение у правозащитных организаций, политиков, деятелей культуры и простых жителей, которые опасаются за то, что лицезрение смерти может отрицательно сказаться на психике видящих это детей. Недовольства вызваны способом забоя, а также выбором места для забоя жертвенных животных.
 В 2003 году советники правительства Великобритании потребовали немедленно запретить применение мусульманских и иудейских методов убоя скота. Оба метода, по сути, одинаковы: животному перерезают горло и ждут, пока из него вытечет кровь. По мнению Farm Animal Welfare Council (консультативного органа, контролирующего использование, продажу, перевозку и убой скота и информирующего правительство Великобритании о фактах жестокого обращения с животными), способы производства мяса по мусульманским законам и нормам кашрута являются жестокими, поскольку причиняют сильные страдания овцам, козам и крупному рогатому скоту.
 В 2005 году президент организации «Центр защиты прав животных ВИТА» направила письмо мэру Москвы Юрию Лужкову, в котором выразила протест против публичного жертвоприношения на мусульманском религиозном празднике «Курбан-байрам» в московской мечети на улице Хачатуряна.
 В 2006 году после настойчивых обращений жителей в Москве был введён запрет на публичные жертвоприношения (каждой мечети разрешено было забивать всего по одному животному).
 В 2010 году известные деятели российского телевидения, кино и эстрады (Андрей Макаревич, Леонид Ярмольник, Лайма Вайкуле, Ольга Шелест, Виктор Гусев и другие) обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с открытым письмом, призывая ввести в цивилизованные рамки практику совершения обряда жертвоприношений на Курбан-байрам.

 В ответ мэр Москвы обещал решить вопрос «организации исламских праздников без кровавых зрелищ». Комментируя прошедший в 2010 году праздник, имам Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов сказал, что забоя жертвенных животных на улицах Москвы не было, и ни один представитель СМИ не мог найти ни одного барана, зарезанного на улице.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Исламские праздники
Жертвоприношение в исламе
Авраам
Исламские термины